Bouziane ist der Familienname folgender Personen:

 Chiara Bouziane (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Malik Bouziane (* 1978), algerischer Boxer
 Mohamed Bouziane (* 1971), algerischer Handballspieler
 Mounir Bouziane (* 1991), französischer Fußballspieler algerischer Abstammung
 Sid-Ahmed Bouziane (* 1983), französisch-algerischer Fußballspieler